

Хроника 
 10 января. Юношеская сборная России 1992 г. р. выиграла XXII Международный юношеский турнир памяти Валентина Гранаткина. В финале со счетом 3:0 была обыграна сборная Украины.
 16 января. Юношеская сборная России 1993 г. р. выиграла проходивший в Минске Рождественский кубок. В финале со счетом 2:0 была обыграна сборная Бельгии.
 24 января. Казанский Рубин выиграл Кубок чемпионов Содружества 2010, обыграв в финале турнира казахский Актобе.
 3 февраля. Сергей Фурсенко выбран президентом РФС. За него отдали свои голоса 95 человек, за другого претендента Алишера Аминова проголосовало 11 членов РФС. Три бюллетеня признаны недействительными, всего проголосовало 109 человек.
 16 февраля. РФПЛ официально заявила о прекращении членства ФК «Москва» в Премьер-лиге.
 7 марта. Рубин стал обладателем Суперкубка России по футболу.
 17 мая. Дик Адвокат официально возглавил сборную России.
 11 августа. Юниорская сборная России (U-20) выиграла турнир памяти Валерия Лобановского, обыграв со счётом 2:1 сверстников из Ирана.
 16 сентября. Николай Писарев был назначен тренером молодёжной сборной России.

Сборные

Национальная

Отборочный цикл Чемпионата Европы по футболу 2012 

В 2010 году сборная России провела 4 матча отборочного цикла Чемпионата Европы по футболу 2012.

Молодёжная

Отборочный цикл Чемпионата Европы по футболу среди молодёжи 2011 
В 2010 году молодёжная сборная России по футболу провела 3 матча отборочного цикла Чемпионата Европы по футболу среди молодёжи 2011.

Женская 

В 2010 году женская сборная России по футболу провела 5 матчей отборочного цикла Чемпионата мира по футболу среди женщин 2011.

Отборочный цикл Чемпионата мира по футболу среди женщин 2011

Юношеская (1991 г. р.)

Отборочный цикл Юношеского чемпионата Европы по футболу 2010 (до 19 лет) 
В 2010 году юношеская сборная России по футболу 1991 г. р. провела 3 матча элитного отборочного цикла Юношеского чемпионата Европы по футболу 2010 (до 19 лет).

Юношеская (1992 г. р.)

XXII Международный юношеский турнир памяти Валентина Гранаткина

Отборочный цикл Юношеского чемпионата Европы по футболу 2011 (до 19 лет) 
В 2010 году юношеская сборная России по футболу 1992 г. р. провела 3 матча первого отборочного цикла Юношеского чемпионата Европы по футболу 2011 (до 19 лет).

Юношеская (1994 г. р.)

Отборочный цикл Юношеского чемпионата Европы по футболу 2011 (до 17 лет) 
В 2010 году юношеская сборная России по футболу 1994 г. р. провела 3 матча 1-го отборочного цикла Юношеского чемпионата Европы по футболу 2011 (до 17 лет).

Национальное первенство

Премьер-лига 2010 

Турнирная таблица после тридцатого тура. Чемпионат выиграл петербургский Зенит.

Первый дивизион 2010 

Турнирная таблица после сорокового тура. В Премьер-лигу вышли краснодарская Кубань и нижегородская Волга.

|

Второй дивизион 2010 

Победители пяти зон Второго дивизиона Чемпионата России перешли в Первый дивизион.

  Зона Запад  — Торпедо (Владимир)
  Зона Центр  — Торпедо (Москва)
  Зона Юг  — Черноморец (Новороссийск)
  Зона Урал-Поволжье  — Газовик (Оренбург)
  Зона Восток  — Металлург-Енисей (Красноярск)

Любительская футбольная лига 2010 

Победители десяти зон Любительской футбольной лиги Чемпионата России перешли во Второй дивизион.

  МРО Дальний Восток  — ЛУТЭК-Энергия (Лучегорск)
  МРО Сибирь  — Распадская (Междуреченск)
  МРО Урал и Западная Сибирь  — Торпедо (Миасс)
  МРО Северо-Запад  — Химик (Коряжма)
  МРО Золотое Кольцо  — Кооператор (Вичуга)
  МРО Центр (Москва)  — КАИТ-Спорт (Москва)
  МРО Центр (Московская область)  — Подолье (Подольск)
  МОА Черноземье  — Елец (Елец)
  МФС Приволжье  — Сызрань-2003 (Сызрань)
  МРО ЮФО  — Биолог (Новокубанск)

Кубок России по футболу 2009/2010. Весенняя стадия. 

В 2010 году прошли матчи раунда плей-офф Кубка России по футболу 2009—2010. В финале со счётом 1:0 победил Зенит.

Финал

Кубок России по футболу 2010/2011 

В 2010 году прошли матчи с 1/512 по 1/8 финала Кубка России по футболу 2010—2011.

Суперкубок России по футболу 2010 

В матче за Суперкубок России по футболу 2010 сыграли чемпион России казанский Рубин и победитель Кубка России 2008—2009 московский ЦСКА. Со счётом 1:0 победил Рубин.

Чемпионат России по футболу среди женщин 2010 

Чемпионат выиграла красноармейская Россиянка.

Кубок России по футболу среди женщин 2010 

В 2010 году прошли матчи Кубка России по футболу среди женщин 2010. В финале победила красноармейская Россиянка.

Финал

Еврокубки

Лига чемпионов УЕФА 2009—2010 

В 2010 году пройшли матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА 2010—2011 

В 2010 году прошли матчи квалификационного и группового раундов Лиги чемпионов УЕФА. С группового раунда стартовали казанский Рубин и московский Спартак, с третьего квалификационного раунда нечемпионской квалификации — петербургский Зенит.

Третий квалификационный раунд

Четвёртый квалификационный раунд

Групповой этап. Группа D

Групповой этап. Группа F

Лига Европы УЕФА 2009—2010 

В 2010 году прошли матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

1/16 финала

1/8 финала

Лига Европы УЕФА 2010—2011 

В 2010 году прошли матчи квалификационного и группового раундов Лиги Европы УЕФА. С четвёртого квалификационного раунда стартовали московский Локомотив и московский ЦСКА, с третьего квалификационного раунда — новосибирская Сибирь.

Третий квалификационный раунд

Четвёртый квалификационный раунд

Групповой этап. Группа F

Групповой этап. Группа G

Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2010—2011 

Участвовали 2 российских клуба: Звезда-2005 и Россиянка. Они стартовали соответственно с 1/16 финала и с квалификационного раунда.

Групповой этап

Кубок чемпионов Содружества 2010

Источники 
 Официальный сайт РФС

Примечания